

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El serbio Filip Krajinović ganó el título, derrotando al eslovaco Norbert Gomboš en la final, 6–4, 6–4.

Cabezas de serie 

  Peter Gojowczyk (Baja)
  Guido Pella (Primera ronda)
  Blaž Kavčič (Primera ronda)
  Guido Andreozzi (Primera ronda)

  Marco Cecchinato (Primera ronda)
  Andrej Martin (Cuartos de final)
  Norbert Gomboš (FINAL)
  Ruben Bemelmans (Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Vicenza 2014